Embolo – corpo estraneo al normale flusso sanguigno, causa di embolia
 Embolo – organo riproduttivo degli aracnidi
 Breel-Donald Embolo – calciatore camerunese naturalizzato svizzero